KDrive (ou freedesktop.org Xserver ou just Xserver) é uma pequena implementação X Window System criado por Keith Packard. Assim como o X.Org Server, Xserver não foi baseado no código do XFree86. Ele foi usado por desenvolvedores do X.Org como um campo de testes para novas idéias, como EXA.

É praticamente substituído SmallX, também conhecido como TinyX e é comumente usado no sistema embarcados com a necessidade de um servidor X muito leve. 

Uma característica específica do KDrive é que foi configurado em tempo de compilação, não em tempo de execução. Foi muitas vezes compilados para usar framebuffer Linux nativo  dispositivo como saída.

A partir de servidor X.Org 7.1, versão framework do KDrive foi integrado a implementação de referência e hoje é parte da versão genérica do código-fonte do servidor.

Ligações externas 
Xserver no freedesktop.org

Servidores X
Freedesktop.org
Linux
Linux embarcado